Клондайк
 В географии
 Клондайк (регион) — регион, находящийся на территории Юкона, Канада.
 Клондайк (река) — река в Клондайке.
 Клондайкская золотая лихорадка.
 Клондайк (трасса) — трасса на территории штата Юкон.
 Клондайк, Техас (англ.) — город в штате Техас.
 Клондайк, Висконсин (англ.) — резидентное сообщество в графстве (округе) Кеноша, Висконсин, США.

 другое
 Клондайк (пасьянс) — известная карточная игра.
 (3166) Клондайк — типичный астероид главного пояса, который был открыт 30 марта 1940 года.

Метафоры